Шенуда́ () ← Шенуте ( — «сын Бога» ←  — «сын» +  — «Бог») — коптское мужское имя. Греческий вариант этого имени — , от последнего произошёл русский вариант имени в Четьи-Минеи — Синуфий.

Известные носители 
 Шенуда Атрипский (ум. ок. 465) — коптский монах, настоятель Белого монастыря в Верхнем Египте около селения Атрип.
 Шенуда I — Патриарх Александрийский с 8 января 859 года по 19 апреля 880 года.
 Шенуда II — Патриарх Александрийский с 1032 года по 1046 год.
 Абуна Шенуда — Митрополит Архиепископ Аксумский и всей Эфиопии Коптской православной церкви с 1672 года по 1687 год.
 Шенуда III (1923 — 2012) — Патриарх Александрийский с 14 ноября 1971 года по 17 марта 2012 года.

Примечания